Бе́ккер — немецкая (, Bäcker, Baecker) и нидерландская () фамилия, означающая «пекарь». Другой вариант русского написания — Бекер.

Известные носители

А 
 
 
 
 Беккер, Альфонс (1922 — 2011) — немецкий историк, исследователь папы Римского Урбана II.
Беккер, Аманда (род. 1984) — американская футболистка.

Б 
 Беккер, Бальтазар (1634—1698) — немецко-голландский протестантский богослов, философ, проповедник.
 Беккер, Беньямин (род. 1981) — немецкий теннисист.
 Беккер, Боб (род. 1947) — американско-канадский перкуссионист.

В 
 Беккер, Валентин Эдуард (1814—1890) — немецкий композитор, создатель мелодии «Песни франков» — неофициального гимна Франконии.
 
 Беккер, Вернер (род. 1943) — немецкий композитор. Известен под псевдонимом Энтони Вентура.
 Беккер, Вильгельм Адольф (1796—1846) — немецкий археолог и педагог, иностранный член-корреспондент РАН.

Г 
 Беккер, Говард (род. 1928) — американский социолог.
 Беккер, Говард Пол (1899—1960) — американский социолог.
 Беккер, Готфрид Вильгельм (1778—1854) — немецкий медик и переводчик.
 Беккер, Густаво Адольфо (1836—1870) — испанский писатель.
 Беккер, Гэвин де (род. 1954) — американский эксперт по личной безопасности.
 Беккер, Гэри (1930—2014) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.

Д 
 Беккер, Давид Юльевич (1940—2022) — украинский и европейский живописец, график.
 Беккер, Джейсон (род. 1969) — американский гитарист-виртуоз.
 Беккер, Джон (1886—1961) — американский композитор.
 Беккер, Джордж Фердинанд (1847—1919) — американский горный инженер и геолог.
 Беккер, Дэниэл (1932—2009) — южноафриканский боксёр тяжёлой весовой категории.

Ж 
 Бекке́р, Жак (1906—1960) — французский режиссёр, отец кинорежиссёра Жана Беккера.
 
 Беккер, Жанна (1858—1893) — немецкая пианистка, дочь скрипача Жана Беккера.

З 
 Беккер, Зинаида Эрнестовна (1908—1986) — профессор МГУ, автор множества популярных работ.

И 
 Беккер, Игорь Борисович (род. 1932) — молдавский спортивный педагог-методист, журналист, борец.
 Беккер, Иммануэль (1785—1871) — немецкий филолог и критик, член Прусской академии наук и Американской академии искусств и наук.
 Беккер, Иоганн Филипп (1809—1886) — деятель международного рабочего движения.
 Беккер, Иосиф Исаакович (1881—1956) — русский советский литературовед, искусствовед, журналист.
 Беккер, Ирена Барбара Иоанна (более известна как Иоа́нна Хмеле́вская; 1932—2013) — польская писательница, автор иронических детективов.
 Беккер, Исаак Моисеевич (1898—1937) — советский государственный деятель

К 
 Беккер, Кайл (род. 1990) — канадский футболист.
 Беккер, Кайл (род. 1994) — канадский хоккеист.
 
 Беккер, Карл-Хайнц (1912—2001) — немецкий легкоатлет.
 Беккер, Кнут (1891—1974) — датский писатель.
 Беккер, Христиана Луиза Амалия (в замужестве Беккер-Нойманн; 1778—1797) — немецкая драматическая театральная актриса.

Л 
 Беккер, Лидия (1827—1890) — лидер раннего движения за избирательные права женщин в Великобритании.

М 
 Беккер, Мария Луиза (1871—1960) — немецкая писательница.
 Беккер, Маркус (род. 1981) — немецкий спортсмен слалом-каноист, участвовал в соревнованиях с середины 1990-х годов.
 Беккер, Мориц Алоиз фон (1812—1887) — австрийский педагог и топограф.
 Беккер, Мэри Иосифовна (1920—2010) — российская переводчица.

Н 
 
 Беккер, Николаус (1810—1845) — автор рейнского гимна.

О 
 Беккер, Оскар (1839—1868) — немецкий студент родом из Одессы, покушавшийся на Вильгельма I.
 Беккер, Отто (1828—1890) — немецкий офтальмолог.

П 
 
 Беккер, Пауль (1882—1937) — немецкий дирижёр и музыкальный критик.

Р 
 Беккер, Рейнгольд (1788—1856) — финский лингвист.
 Беккер, Рене Луи (1882—1956) — американский композитор и органист эльзасского происхождения.
 Бэккер, Роберт (род. 1945) — американский палеонтолог.
 Беккер, Рудольф Захария (1752—1822) — немецкий писатель.
 Беккер, Руперт (1830—1920) — немецкий скрипач.
 Беккер, Рут (1899—1990) — американка, одна из последних выживших пассажиров затонувшего лайнера «Титаник».

С 
 Беккер, Сандра (род. 1967) — немецкая видеохудожница.
 Беккер, Семён Иванович (1785—1854) — военный хирург, герой Отечественной войны 1812 года, полковник.

Т 
 Беккер, Тимо (род. 1997) — немецкий футболист.

У 
 Беккер, Уолт (род. 1968) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель.

Ф 
 Беккер, Фабиан (род. 1990) — немецкий футболист, нападающий клуба «Киккерс».
 Беккер, Фриц (1892—1967) — генерал-лейтенант вермахта.

Х 
 Беккер, Хайнц (1915—1991) — американский бейсболист.
 Беккер, Ханс-Йозеф (род. 1948) — немецкий прелат.
 Беккер, Хельмут (1902—1953) — бригадефюрер СС, командир 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова».
 Беккер, Христина (урожд. Нейманн; 1778—1797) — немецкая драматическая актриса.
 Беккер, Хуго (1863—1941) — немецкий виолончелист, композитор, сын Жана Беккера.

Ш 
 Беккер, Шарлотта (род. 1983) — немецкая профессиональная велогонщица.

Э 
 Беккер, Эллен (род. 1960) — немецкая гребчиха.
 Беккер, Эрнест (1924—1974) — канадо-американский культурный антрополог и психолог. Лауреат Пулитцеровской премии 1974 года.
 Беккер, Эрнест Георгиевич (1874—1962) — русский и советский энтомолог, доктор биологических наук, профессор.
 Беккер, Эрнст Иммануэль (1827—1916) — немецкий юрист.

Ю 
 Беккер, Юлиус (1811—1859) — немецкий композитор и музыкальный критик.
 Беккер, Юрек (1937—1997) — немецкий писатель и сценарист.

Я 
 
 Беккер, Ян Самуэль — немецкий архитектор, работал у князей Сапег.
 Беккер, Яннис (род. 1985) — немецкий бобслеист-разгоняющий, чемпион мира 2013 года.

Другое 
 Becker (Беккер или Бекер) — обиходное название немецкой компании .

См. также 
 Бекер
 Беккерс
 Домингес Беккер, Хоакин (1805—1841) — испанский художник.
 Домингес Беккер, Валериано (1833—1879) — испанский художник, живописец, иллюстратор, карикатурист.
 Модерзон-Беккер, Паула (1876—1907) — немецкая художница.

Примечания